Pugo steht für:
 Pugo, Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz La Union

Pugo ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Karlowitsch Pugo (1937–1991), lettisch-sowjetischer Politiker
 Fernando Santibáñez Pugo (1886–1973), chilenischer Schriftsteller und Journalist, siehe Fernando Santiván